Andrzej Gembicki (zm. 1654) – duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gnieźnieński, biskup diecezjalny łucki
 Andrzej Gembicki (zm. 1688) – podkomorzy poznański, starosta ujsko-pilski